Derlin ist der Familienname folgender Personen:

 Bruce Derlin (* 1961), neuseeländischer Tennisspieler
 Mirka Derlin (* 1984), deutsche Fußballschiedsrichterin

Derlin ist weiter der Name eines Enzyms, nämlich einer ATPase vom Typ ER-RT.

Siehe auch:
 Derlien